Томице могу бити:

 Томице (Бенешов), насеље у округу Бенешов, Средњочешки крај, Чешка Република
 Томице, више насеља у Пољској